

Presentación previa 
Aljaž Bedene fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Kyle Edmund derrotó en la final a Filip Krajinović.

Cabezas de serie 

  Jiří Veselý (Semifinales)
 ''' Kyle Edmund (Campeón)
  Horacio Zeballos (Primera ronda)
  Adam Pavlásek ''(Primera ronda)

<ol start=5>
  Filip Krajinović ''(Finaliasta)
  Jordan Thompson ''(Primera ronda)
  Kenny de Schepper ''(Segunda ronda)
  Vincent Millot ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Garden Open 2016